Serignan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sérignan, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Sérignan-du-Comtat, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,